Rajlich ist der Familienname folgender Personen:

 Iweta Rajlich (* 1981), polnische Schachspielerin
 Jan Rajlich (* 1920), tschechischer Grafiker
 Jiří Rajlich (* 1964), tschechischer Historiker
 Tomas Rajlich (* 1940), tschechisch-niederländischer Künstler
 Vasik Rajlich (* 1971), US-amerikanischer Schachspieler und Programmierer